BXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bakel (Senegal)